Dieter Gröschke ist ein deutscher Physiker, der in der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik lebte. Er ist weniger durch seine Forschungsarbeit als durch seine Arbeit an den Schulkarten bekannt, die von der Akademie der Pädagogischen Wissenschaften der DDR im Volk und Wissen Volkseigenen Verlag Berlin herausgegeben wurden. Gröschke steuerte die Karten zum Flachrelais und zum Drehstrom-Luftschütz bei.

Physiker (20. Jahrhundert)
Deutscher
Geboren im 20. Jahrhundert
Mann